Чемпіонат Сан-Марино з футболу 2022—2023 — 38-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати матчів

Другий раунд

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино з футболу 
 Чемпіонат Сан-Марино на soccerway 

2023
Сан-Марино
Сан-Марино
2022 у спорті Сан-Марино
2023 у спорті Сан-Марино